Nonstop vagy non-stop angol kifejezés, jelentése: megállás nélkül, folyamatosan.

Zene

Együttesek

 Nonstop, portugál együttes
 Nonstop, francia előadó, született Frédo Roman
 Non-Stop, magyar együttes

Albumok

 Nonstop, Balkanarama-album (2000)
 Nonstop, Cosma-album (2003)
 Nonstop, a portugál Nonstop együttes első albuma (2001)
 Nonstop, a Vocal Point albuma (2008)
 Non-Stop, a B. T. Express lemeze (1975)
 Non-Stop, a The Box Tops lemeze (1968)

Dalok

 Non stop, Srebrna krila-dal (1980)

Film

 Non-Stop, francia–amerikai akcióthriller (2014), rend.: Jaume Collet-Serra

Irodalom

 Non-Stop, Brian Aldiss Amíg világ a világ c. regényének eredeti, angol címe

Informatika

 HP NonStop, termékvonal
 HP NonStop SQL, szoftver